Игорь Алексеевич Смысловский (, Москва — 30 августа 2000, Москва) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.

Происхождение 
Дед по матери, генерал от инфантерии Николай Николаевич Малахов (1827—1908). Мать, Елена Николаевна Малахова, потомственная дворянка. Отец Алексей Смысловский (1874—1935) — полковник артиллерии. В семье было семь детей. О судьбе старшего брата Бориса (Хольмстон-Смысловского) (1897—1988) в 1993 году был снят французско-швейцарский фильм «Ветер с востока».

Биография 
Игорь Алексеевич Смысловский  родился а в Москве, до Октябрьской революции 1917 года учился в Кадетском корпусе. В 1928 году окончил Московский театральный техникум им. Луначарского (ЦЕТЕТИС).

Работал с 1928 года в Театре Чтеца, передвижном Молодом театре, театре «Затейник», Историко-революционном театре. Одновременно работал в механической лаборатории завода «Серп и Молот».

В 1931—1938 годах играл в Камерном театре. В 1938—1945 годах работал в Театре комедии в Ленинграде. Затем несколько десятилетий служил в Московском драматическом театре им. Гоголя.

Умер 30 августа 2000 года в Москве, похоронен на Востряковском кладбище.

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (1954).
 Народный артист РСФСР (1969).
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (6.01.1976).

Фильмография 
  — Валерий Чкалов — конструктор Мухин
  — Трое вышли из леса — собеседник в ресторане
  — Борис Годунов — Шуйский
  — Следствие ведут ЗнаТоКи. «Букет» на приёме — Анатолий Санатюк, дядя Вари
  — Верховный суд — ''Алёшечкин, член Верховного суда

Библиография 
 Игорь Смысловский. «Мемуары артиста»
 Часть 1. Детство и отрочество
 Часть 2. Революция
 Часть 3. Театральная Москва
 Часть 4. На подмостках

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники ГИТИСа
Персоналии:Камерный театр Таирова
Персоналии:Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии
Персоналии:Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя
Похороненные на Востряковском кладбище